Aquarela do Brasil pode referir-se a:

Aquarela do Brasil (álbum), álbum de Gal Costa.
 Aquarela do Brasil, uma da mais populares canções brasileiras, escrita pelo compositor mineiro Ary Barroso.
Aquarela do Brasil (minissérie) - minissérie brasileira de Lauro César Muniz.
Aquarela do Brasil (curta-metragem) - curta-metragem de animação dos Estúdios Disney.

Desambiguação